Kamil Kašťák, češki hokejist, * 8. maj 1966, Most, Češka.

Kašťák je v češkoslovaški ligi igral za kluba Dukla Jihlava in HC Litvínov. V drugem delu kariere je igral za klube HV 71 v švedski ligi, Lukko Rauma v finski ligi, Sparta Praga in HC Plzeň v češki ligi ter ES Weißwasser v nemški 2. ligi, 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Statistika kariere 

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 42
| 4
| 9
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 52
| 14
| 14
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 59
| 28
| 23
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 18
| 24
| 42
|
|
|
| 9
| 6
| 4
| 10
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 18
| 6
| 24
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 19
| 4
| 7
| 11
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 93/94
|
| 26
| 14
| 10
| 24
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 95/96
|
| 26
| 4
| 10
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 95/96
|
| 12
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HC Litvínov
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 96/97
|
| 32
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ES Weißwasser
| Nemška 2. liga
| 97/98
|
| 61
| 23
| 40
| 63
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ES Weißwasser
| Nemška 2. liga
| 98/99
|
| 47
| 11
| 23
| 34
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 510
| bgcolor="#7FFF00" | 155
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" | 361
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HV 71
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti ES Weißwasser